Lenzburg (gemeente), een Zwitserse gemeente in het kanton Aargau.
 Lenzburg (district), een district waarvan de vorige gemeente de hoofdplaats is.
 Lenzburg (Illinois), een plaats in de VS
 Huis Lenzburg, een Duits adellijk geslacht